Le terme En, en ou EN se rapporte à différentes choses:

Géographie 
 En, ancienne commune française des Pyrénées-Orientales, aujourd'hui intégrée à Nyer
 En, nom romanche de la rivière Inn dans les Grisons, en Suisse.

Grammaire 
 en est un pronom adverbial

Media  
International TV channel Euronews

Linguistique 
 L'en est une langue de la famille des langues tai-kadai.
 En est la  de l'alphabet géorgien. 
 En, Én, Èn et Ên sont des digrammes de l'alphabet latin

Sigles 
 Les trains de nuit européens de qualité EURO-NUIT
Le sigle en désigne :
 le yen (Rōmaji), la monnaie du Japon
 la langue anglaise (English) selon le code ISO 639
 En : Encore DVD, un logiciel de création de DVD par Adobe

Le sigle EN, combinaison des deux lettres E et N, signifie:
 École normale et désignait, autrefois en France, une école normale primaire.

Symboles 
 EN, exanewton, unité de mesure de force

Codes 
EN est également un code, qui signifie :
 Endangered - En danger critique d'extinction selon la Liste rouge de l'UICN 
 Estonie, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, l'Estonie a pour code alpha-3 EST
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), l'Estonie a pour code alpha-2 EE
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), l'Estonie a pour code alpha-3 EST
 selon la liste des codes pays du CIO, l'Estonie a pour code EST
 selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs, l'Estonie a pour code alpha-2 ES
 selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports, l'Estonie a pour code EE
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, l'Estonie a pour code EST

 Norvège, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports
 selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs, la Norvège a pour code LN
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, la Norvège a pour code N
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), la Norvège a pour code alpha-2 NO
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), la Norvège a pour code alpha-3 NOR
 selon la liste des codes pays du CIO, la Norvège a pour code alpha-3 NOR
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, la Norvège a pour code alpha-2 NO
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, la Norvège a pour code alpha-3 NOR

 Air Dolomiti (Italie), selon le code AITA des compagnies aériennes
 selon le code OACI des compagnies aériennes, Air Dolomiti a pour code DLA

 English, pour signifier la langue d'un service ou d'un produit, par exemple.

Préfixes 
EN est le préfixe des normes émises par le Comité européen de normalisation (CEN), exemple : EN 9100

Prénoms 
En est un nom vietnamien signifiant hirondelle.

Transports 
 EN, pour EURO-NUIT (ou Euro-Nacht, Euro-Night etc) désigne le réseau de trains de nuit européens de qualité, pendant nocturne des trains EC.

Code